Heart’s Delight (Canterbury) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent, w Canterbury
 Heart’s Delight (Swale) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent